Ромб:

 Ромб — геометрическая фигура.
 Ромб — астеризм северного полушария неба.
 Ромб — элемент знаков различия высшего командного, технического и политического состава РККА в 1935—1942 гг.
 Ромб (◊) — лексикографическая помета, после которой начинается «заромбовая часть», где приведены для примера фразеологизмы, каждый из которых представляет одну лексическую единицу.
 Операция «Ромб» — операция по проведению специальных испытаний опытной авиационной техники в боевых условиях с апреля по июнь 1980 года.
 Ромбы (лат. Scophthalmus) — род лучепёрых рыб из семейства калкановых (Scophthalmidae).

См. также 
 Румб